„БМВ X4“ (BMW X4) е модел компактни автомобили с повишена проходимост (сегмент J) на германската компания „БМВ“, произвеждани в две последователни поколения от 2014 година насам.

Въведен е като по-спортно изглеждащ хечбек вариант на модела „БМВ X3“. Както и „БМВ X3“ моделът се произвежда основно в Съединените щати.

Бележки 

Автомобили с повишена проходимост
X4